Spojení písmen C a A může mít různé významy:

CA 
 Kalifornie – zkratka jeden ze států unie v USA
 CA – kód ISO 3166-2 pro Kanadu
 BI-CA – kód ISO 3166-2 pro provincii Cankuzo
 CV-CA – kód ISO 3166-2 pro Santa Catarina
 certifikační autorita – jeden ze způsobů správy PKI v kryptografii
 celulární automat
 acetátová vlákna
 SPZ okresu Čadca
 chromatická aberace
 conditional access – podmíněný přístup v digitální televizi

Ca 
 vápník (z latinského Calcium) – chemický prvek
 Ca (řeka) – řeka v Laosu a ve Vietnamu
 cirka – přibližná hodnota

ca 
 katalánština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.ca 
 .ca – internetová doména nejvyššího řádu pro Kanadu

Externí odkazy